VQ steht für:
 Vektorquantisierung, ein Verfahren zur Kompression oder Identifikation von Datensätzen
 Volumenquotient, ein Maß für die Wirkung des Einzugsgebiets auf den Stoffhaushalt eines Sees (km²/106m³)
 Holden VQ, australisches Automobil, verlängerte Version des Holden Commodore VN
 Nissan VQ, japanischer V6-Automotor von Nissan
 Bhutan (ICAO-Ländercode)
 Impulse Airlines (IATA-Code), ehemalige australische Fluggesellschaft

Abkürzung